«The Singles» — альбом-компіляція рок-гурту «The Pretenders», випущений у листопаді 1987 року. В альбом увійшли відомі хіти гурту за останні роки творчості. Альбом досягнув 69-го місця в Billboard Album Chart в США і 6-го, місця в UK Album Chart, Велика Британія.

Список композицій 

 Stop Your Sobbing — 2:37
 Kid — 3:05
 Brass in Pocked — 3:04
 Talk of the Town — 3:12
 I Go to Sleep — 2:55
 Day After Day — 4:01
 Message of Love — 3:24
 Back on the Chain Gang — 3:50
 Middle of the Road — 4:14
 2000 Miles — 3:38
 Show Me — 4:07
 Thin Line Between Love and Hate — 3:39
 Don't Get Me Wrong — 3:48
 Hymn to Her — 4:28
 My Baby — 4:07
 I Got You Babe — 3:11

Джерела 
 

Музичні збірки 1987